Joel – imię męskie
 Joel de Oliveira Monteiro (1904-1990) – piłkarz brazylijski
 Joel Antônio Martins (1931-2003) – piłkarz brazylijski
 Joel Camargo (ur. 1946) – piłkarz brazylijski